Mariano Stabile (1888-1968) – baritono italiano, nipote dell'omonimo politico.
 Mariano Stabile – politico italiano, sindaco di Palermo dall'agosto del 1862 al luglio del 1863.